Guido Salvini – regista italiano
Guido Salvini – giudice istruttore italiano